Navnet Ove Jensen kan henvise til flere personer:

 Ove Jensen (borgmester) (1902-1980) – borgmester i Horsens Kommune 1966-1972
 Ove Jensen (politiker) – formand for Fremskridtspartiet 1984
 Ove Jensen (fodboldspiller) (1919-) – fodboldspiller for B.93 1942-1950 og landsholdet 1945-1948
 Ove Jensen (atlet) – en dansk atlet, medlem af Københavns IF.